Amerikai Egyesült Államok
Philadelphus, észak-karolinai település
egyéb
Philadelphus, a jezsámen növénynemzetség latin neve